Clunes kan syfta på följande platser:

Australien 

 Clunes, Victoria, Hepburn, 
 Clunes, New South Wales, Lismore Municipality, 

Robotskapade Australienförgreningar